Волингфорд има више значења:
 Волингфорд (Вермонт)
 Волингфорд (Ајова)